Ле-Мене () — новая коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор, округ Сен-Бриё, кантон Плене-Жюгон. Расположена в 76 км к западу от Ренна и в 35 км к юго-востоку от Сен-Бриё, в 15 км от национальной автомагистрали N164.

Население (2019) — 6 396 человек.

История 
Коммуна образована 1 января 2016 года путем слияния коммун:
 Коллине
 Лангурла
 Ле-Гуре
 Плессала
 Сен-Гуэно
 Сен-Жакю-дю-Мене
 Сен-Жиль-дю-Мене
Центром новой коммуны является Коллине. От него к новой коммуне перешли почтовый индекс и код INSEE. На картах в качестве координат Ле-Мене указываются координаты Коллине.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Петра конца XIX века в Лангурла
 Башня Святого Евтропия в Лангурла
 Шато де ла Мот-Бас XVIII века в Ле-Гуре
 Церковь Святого Этьена в Ле-Гуре
 Церковь Святого Петра середины XIX века в Плессала

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 8,5 %
 промышленность — 54,8 %
 строительство — 2,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 21,2 %
 государственные и муниципальные службы — 13,0 %

Уровень безработицы (2018) — 10,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 240 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

Администрация 
Пост мэра Ле-Мене с 2020 года занимает Жерар Дабуде (Gérard Daboudet). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список был единственным.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея